Kolarstwo na Letniej Uniwersjadzie 2011 zostało rozegrane w dniach 13–20 sierpnia 2011. Do rozdania było 15 kompletów medali. Konkurencje z kolarstwa torowego były rozgrywane w Longgang International Cycling Course.

Tabela medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Linki zewnętrzne 
 Kolarstwo na Letniej Uniwersjadzie 2011